Открытый чемпионат Шэньчжэня 2014 — профессиональный теннисный турнир, впервые проводившийся в Шэньчжэне, Китай, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году соревнования прошли с 22 по 28 сентября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент). Испанец стартовал со второго раунда и уступил в нём сербу Виктору Троицки, который пробился на соревнования через квалификационный отбор. По итогу победителем турнира стал второй номер посева Энди Маррей, который в финале обыграл четвёртого сеянного Томми Робредо. Британец выигрывает титул на соревнованиях ассоциации впервые с июля 2013 года, когда он завоевал титул на Уимблдонском турнире. В основных соревнованиях приняло участие два представителя России Теймураз Габашвили и Евгений Донской, однако оба уступили уже в первом раунде.

В парном турнире победителем стала первая сеянная пара Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу. В соревнованиях приняла участие пара из России Теймураз Габашвили и Евгений Донской. В четвертьфинале они уступили итоговым победителям турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Томми Робредо со счётом 5-7, 7-6(9), 6-1.
 Маррей выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робредо сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу обыграли  Сэмюэля Грота /  Криса Гуччоне со счётом 6-4, 7-6(4).
 Ройер выигрывает свой 6-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 6-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014